

Miejscowości w Polsce 
 Budziszewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Jabłonowo Pomorskie
 Budziszewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Zaręby Kościelne